Beccia – cognome italiano
 Mario Beccia – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano